Typ 68 (auch Typ-68) oder Type 68 steht für:

Verkehrstechnik:
 Bugatti Type 68, Automodell von Bugatti, siehe Bugatti #Modelle
 NSB Bmeo Type 68, Triebzug der Norwegischen Staatsbahnen
 Peugeot Typ 68, Automodell von Peugeot

Waffentechnik:
 Typ 68, nordkoreanischer Nachbau der Pistole Tokarew TT-33
 Typ 68, nordkoreanischer Nachbau des Sturmgewehrs AKM

Sonstiges:
 Typ 68 (Serienschulbau), Hamburger Serienschulbautyp der 1970er Jahre

Abkürzung